F 221 steht für:
 Emden (F 221), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Hessen (F 221), eine Fregatte der Deutschen Marine

F221